Stanisław Zieliński (1875–1954) – prawnik, poseł
 Stanisław Zieliński (1880–1936) – historyk, publicysta
 Stanisław Zieliński (1893–1961) – ornitolog, kustosz Muzeum Łowieckiego
 Stanisław Zieliński (1895–1941) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Zieliński (1900–1926) – podporucznik Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Zieliński (1911–1945) – ksiądz katolicki
 Stanisław Zieliński (1912–1939) – kolarz, olimpijczyk
 Stanisław Zieliński (1917–1995) – pisarz
 Stanisław Zieliński (1919–1995) – polski kolejarz, polityk
 Stanisław Zieliński (1919–2014) – pułkownik wojsk pancernych Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Zieliński (1920–2010) – chemik, specjalista w dziedzinie katalizy i chemii koordynacyjnej
 Stanisław Zieliński (1929–2017) – lekarz, chirurg, profesor transplantologii
 Stanisław Zieliński (zm. 2022) – polski zawodnik piłki ręcznej

Przypisy